Stati Uniti d'America
 Blackstone Hotel – albergo di Chicago
 Blackstone Hotel – albergo di Fort Worth
 Blackstone Hotel – albergo di Omaha